

Települések és közigazgatási egységek

Németországban
 Neumarkt in der Oberpfalz (Bajorország)
 Neumarkt in der Oberpfalz járás (Bajorország)
 Neumarkt-Sankt Veit (Bajorország)

Ausztriában
 Neumarkt an der Raab, Farkasdifalva német neve (Burgenland)
 Neumarkt im Tauchental, Felsőkethely német neve (Burgenland)
 Neumarkt an der Ybbs (Alsó-Ausztria)
 Neumarkt im Mühlkreis (Felső-Ausztria)
 Neumarkt am Wallersee (Salzburg tartomány)

Olaszországban
 Neumarkt (Dél-Tirol), olasz neve Egna

Közterek neve
 Neumarkt, Drezda
 Neumarkt, Köln
 Neumarkt, Wuppertal